Wolja steht für:
 Wolja (Partei), eine politische Partei in Bulgarien 
 Wolja (Schiff, 1914), ein russisches Großlinienschiff
 Pawel Alexejewitsch Wolja (* 1979), russischer DJ, Moderator und Comedian

Wolja (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte

in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Wolja (Telmanowe)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Wolja (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Wolja (Sambir)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Arbusynka, siehe Wolja (Arbusynka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, siehe Wolja (Domaniwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Wolja (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Wolja (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Wolja (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Wolja (Kowel)

in Belarus:
 Wolja (Belarus), Ort im Rajon Kamjanez, Woblast Brest